Magny (Alto Reno)
Magny (Eure-et-Loir)
Magny (Yonne)

Desambiguações de topônimos